Gates, családnév
 Gates, posztrock együttes
 Amerikai Egyesült Államok
 Gates (Észak-Karolina)
 Gates (Nebraska)
 Gates (statisztikai település, New York)
 Gates (város, New York)
 Gates (Oregon)
 Gates (Tennessee)
 Gates megye, Észak-Karolina
 Kanada
 Gates (Brit Columbia)